Dynamic stochastic general equilibrium – modelli macroeconomici kenesiani
Direction générale de la sécurité extérieure – servizi segreti francesi per l'estero